Le mot impropre peut désigner :

Mathématiques  
 L'intégrale impropre désigne une extension de l'intégrale usuelle,
Fraction impropre
Astronomie 
 Le mouvement impropre est le mouvement apparent des étoiles sur la sphère céleste ;
 Divers 
 Une impropriété de langage est un abus de langage ;

Voir aussi